Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1964 si disputò dal 9 al 21 marzo 1964. Si trattò della 26ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Bruins di UCLA allenati da John Wooden, al primo successo della loro storia. Walt Hazzard venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 25, suddivise in quattro Regioni: East (7), Mideast (6), Midwest (6), West (6)

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Risultati

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore: John Wooden
Vice-allenatore: Jerry Norman
Preparatore atletico: Ducky Drake

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1964
Campionato di pallacanestro NCAA Division I